Esistono più comuni francesi con questo nome

Épieds – Aisne
Épieds – Eure
Épieds – Maine e Loira